Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen Scamp. 

 Die USS Scamp (Kennung: SS-277), ein U-Boot der Gato-Klasse, welches 1942 von Stapel lief und 1944 versenkt wurde.
 Die USS Scamp (Kennung: SSN-588), ein Atom-U-Boot der Skipjack-Klasse, welches 1960 von Stapel lief und 1988 außer Dienst gestellt wurde.

Scamp